Полюбіче-Вейські-Друге () — село в Польщі, у гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства.

Примітки 

Села Більського повіту (Люблінське воєводство)